Банка може бити:

 Банка, финансијска институција

или

 Банка (Пјештјани), насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република
 Банка (Атлантски Пиринеји), насељено мјесто и општина у департману Атлантски Пиринеји, Република Француска
 Банка (острво), острво у Индонезији
 Банка (Беневенто)
 Банка (Парма)